Synagoga Chabad-Lubavich w Rydze – dom modlitewny wspólnoty chasydów z Lubawicza na Białorusi znajdujący się na początku XX wieku w Rydze. 

Synagoga mieściła się w prywatnym budynku przy ul. Marijas 13. Obecnie ma tu swoją siedzibę m.in. Duński Dom Kultury (Det Danske Kulturinstitut). 

Chabad